Midori:

 Midori (операционная система) — кодовое имя экспериментальной ОС, разрабатываемой в Microsoft Research.
 Midori (браузер) — свободный браузер на движке WebKit.
 Midori и Midori-2 - японские искусственные спутники дистанционного зондирования Земли, запущенные на орбиту в 1996 и 2002 году.
 Midori (поезд) — служба японских поездов, эксплуатируемых компанией Kyushu Railway Company.
 Midori (ликёр) — ликёр ярко-зелёного цвета. Производится компанией :en:Suntory в Японии, Мексике и Франции.
 Midori (музыкальная группа) — японская джаз-панк-группа, сформирована в 2003 году.
 Midori — псевдоним нью-эйдж-музыканта Медвина Гудалла.
 Midori (фильм, 1992) — аниме-фильм от режиссёра Хироси Харада.
 Midori (фильм, 1996) — фильм режиссёра Рюити Хироки.

См. также 
 Midori Linux — дистрибутив Linux, создан в 2001 году в компании Transmeta. Лидером проекта был Линус Торвальдс.
 Midori JavaScript Framework — фреймворк для JavaScript.
 Midori Days () — аниме-сериал, названный именем главного персонажа, Мидори Касугано.
 Мидори (значения)